Dina o DINA es un término que puede referirse a:

 Dina, unidad de medición de fuerza.
 Dina, ciudad en la provincia de Punyab, Pakistán.
 Dirección de Inteligencia Nacional, policía secreta chilena durante el período inicial de la dictadura de Augusto Pinochet.
 Diesel Nacional S.A., empresa mexicana de autobuses y camiones.
 Dina, consola de videojuegos lanzada en 1986.
 Dina, nombre femenino: 
 Dina o Dinah, hija de Jacob.
 Dina (n. 1956), cantante portuguesa.
 Dina Meyer (n. 1958), actriz estadounidense.
 Dina Rúbina (n. 1953), escritora rusa e israelí.
 Dina Boluarte (Dina Ercilia Boluarte Zegarra), desde 7-dic-2022: Presidente del Perú (Presidenta del Perú, Presidenta constitucional de la República del Perú)